chmura
 Chmury – komedia Arystofanesa
 Chmury (województwo warmińsko-mazurskie) – osada leśna